Швейцарія на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто сім спортсменів у дев'ятнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Швейцарія на ОІ-2016  
 Швейцарія на сайті МОК   

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020
2021 у швейцарському спорті